L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Gstaad se déroule du 23 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Matteo Berrettini remporte l'épreuve en simple et en double aux côtés de Daniele Bracciali.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella, du Kazakh Mikhail Kukushkin, du Russe Evgeny Donskoy et du Serbe Viktor Troicki. Ils sont respectivement remplacés par Oriol Roca Batalla, Viktor Galović, Guido Andreozzi et Denis Istomin.

Pendant le tournoi 
Repêché des qualifications à la suite du forfait de Guido Pella, Oriol Roca Batalla () signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en s'offrant au  tour la plus belle victoire de sa carrière contre le  mondial Paolo Lorenzi.

Titré la semaine passée à Bastad, la tête de série 1 Fabio Fognini est éliminé d'entrée par le  mondial Jürgen Zopp.

L'Italien Matteo Berrettini () rallie pour la première fois de sa carrière la finale d'un tournoi ATP en simple et en double.

Lauréats 
Matteo Berrettini remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Roberto Bautista-Agut.

En double, Matteo Berrettini et Daniele Bracciali décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Denys Molchanov et Igor Zelenay. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad (WTA 2018)
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Gstaad
Sport en Suisse en 2018
Tennis en juillet 2018